Улица Ко́четова — одна из улиц Великого Новгорода. Проходит от проспекта Корсунова до Нехинской улицы. Протяжённость — 2850 м.

Образована 7 марта 1974 года. Названа именем писателя Всеволода Кочетова, родившегося в Новгороде в 1912 году.

По обеим сторонам улицы находятся так называемые спальные кварталы. Застроена многоэтажными жилыми домами и административными зданиями.

На ней расположены: спортивный комплекс «Акрон», Новгородский химико-индустриальный техникум, Храм Христа - Христианская Евангельская Церковь, парк 45-летия ПАО «Акрон», школа № 26, гипермаркет «Магнит», памятник В. А. Кочетову и пр.

Литература 
 Зайцев И. А., Кушнир, И. И. Улицы Новгорода. 1980. — С. 59

Улицы Великого Новгорода